Мяндиги () — село в Амгинском улусе Якутии России. Административный центр и единственный населённый пункт Мяндигинского наслега. Большинство жителей якуты.
Население  чел. () .

География 
Село расположено на юго-востоке Центральной Якутии, вблизи впадения реки Хонору-Юряге в р. Амга. Вокруг села десятки озёр. Расстояние до улусного центра — села Амга —  48  км. 

Уличная сеть состоит из восьми географических объектов:
ул. 55 лет Победы, ул. Билистяхская, ул. им М.Н.Сибирякова, ул. Кэскил, ул. Мира, ул. Первоцелинников, ул. С.Д.Борисова, ул. Спортивная.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Мяндигинский   наслег.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 435   человек мужчин —  215, женщин —  220  (49,4 и 50,6 % 	  соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли   97 % от общей численности населения в 417  чел..

Инфраструктура 
В 2019 году приведен высокоскоростной оптоволоконный интернет

Электричество приходит по ветке ВЛ-10кВ Л-Мяндиги. 

Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство).

Транспорт  
Автодорога «Бетюн», ответвление от а/д «Амга».

Примечания

Ссылки 
	

Населённые пункты Амгинского улуса
Населённые пункты на реке Амга